St. Joseph County (Indiana), een county in Indiana
 St. Joseph County (Michigan), een county in Michigan